Fangcheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:
 
 den Kreis Fangcheng (方城县) in der Provinz Henan der Volksrepublik China, siehe Fangcheng (Nanyang)
 den Stadtbezirk Fangcheng (防城区) im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, VR China, siehe Fangcheng (Fangchenggang)
 die Großgemeinde Fangcheng (防城镇) im gleichnamigen Stadtbezirk, siehe Fangcheng (Fangcheng)
 die Großgemeinde Fangcheng (方城镇) im Stadtbezirk Lanshan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Fangcheng (Lanshan)
 die Großgemeinde Fangcheng (放城镇) der Stadt Xintai in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Fangcheng (Xintai)